Burgelu / Elburgo (baskiska: Burgelu, Burgu) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Burgelu / Elburgo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Burgelu / Elburgo är platt norrut, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Burgelu / Elburgo. Runt Burgelu / Elburgo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Vitoria,  km väster om Burgelu / Elburgo. Omgivningarna runt Burgelu / Elburgo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien